Nadruva steht für:
 den litauischen Namen der Ortschaft Nisowka in der russischen Oblast Kaliningrad
 den litauischen Namen des prußischen Gaus Nadrauen in Ostpreußen